Писарь может означать:
 Писарь — человек, который профессионально занимается переписыванием книг и документов от руки.
 Писарь — река в России, Правый приток Унжи.

См. также 
 Писар